Une lunette désigne un objet en forme de lune.

Architecture 
 lunette : pénétration d'une voûte en berceau dans un autre berceau de hauteur différente ;
 lunette de fortification : demi-lune détachée du front bastionné ;
 pièce de bois d’instrument de supplice, qui maintient le cou du supplicié.

Optique

Instrument de grossissement 
 lunette astronomique : instrument optique qui permet d'augmenter la taille apparente et la luminosité des objets du ciel ;
 lunette d'approche, ou lunette terrestre ou longue-vue : instrument monoculaire destiné à obtenir une vision rapprochée des objets éloignés ;
 lunette méridienne, utilisée en astronomie de position ;
 lunette autocollimatrice, utilisée pour mesurer de petits angles d'inclinaison de surface ;
 lunette utilisée sur une arme pour viser un point précis.

Instrument de correction ou de protection 

 lunettes de vue, pour corriger la vision ;
 lunettes de protection, pour protéger les yeux contre les projections de matières (poussières, liquides…) :
 lunettes Fernez, ancêtres des lunettes de natation ;
 lunettes de natation ou de plongée, pour éviter le contact de l'eau avec les yeux ;
 lunettes de soleil, pour protéger les yeux des rayons du soleil ;
 lunettes d'obscurité, pour adapter la vision à la luminosité nocturne ;
 lunettes d'assurage, pour voir à la verticale ; 
 lunettes à vision inversée, pour l'étude de la vue.

Instrument pour le cinéma ou la vidéo 
 lunettes stéréoscopiques, destinées à l'observation de films, photographies ou autres images stéréoscopiques ;
 lunette à obturation LC, pour visualiser des images en 3 dimensions à partir de deux images bidimensionnelles ;
 lunettes vidéo dont les verres diffusent une image vidéo vers les yeux de l'utilisateur (une même image ou un couple stéréoscopique).

Maison 
La lunette de toilettes est un panneau placé sur les WC. Elle peut être faite de plastique, de bois ou encore de métal. Elle est composée de deux parties, un abattant ainsi qu'un couvercle. Le rôle principal de la lunette est de respecter l'hygiène des toilettes. En effet, l'abattant permet de ne pas s'assoir directement sur les toilettes, le couvercle, une fois rabattu, permet de tirer la chasse d'eau sans que des éclaboussures ressortent des toilettes.

Médecine 
Les lunettes à oxygène sont un dispositif utilisé pour fournir de l'oxygène à un patient ou à une personne ayant besoin d' une aide respiratoire.

Les lunettes pour dyslexiques sont un dispositif dotés de filtres actifs pour enlever l'image miroir perçue par les personnes dyslexiques, et compenser les troubles visuels qu'elles peuvent rencontrer.

Zoologie 

 serpent à lunettes, autre nom du cobra ;
 ours à lunettes, animal présent en Amérique du Sud ;
 lunette à dos vert, à dos gris : appellation locale populaire d'oiseaux.

Horlogerie 
 Lunette, anneau sur un boîtier de montre qui tient le verre de montre.

Toponymes 

 Rivière Lunettes, rivière au Canada.
 Impasse des Lunettes à Bruxelles.

Autres 

 Lunettes de Romans, biscuit sablé à la confiture